
Spojení písmen E a E může mít různé významy:

EE 
 EE – kód ISO 3166-2 pro Estonsko
 Empire Earth – počítačová hra

ee 
 eveština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.ee 
 .ee – internetová doména nejvyššího řádu pro Estonsko

Podobná spojení 
 E!E – česká punková skupina

Externí odkazy